Ла-Неві́ль-д'Омо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 55 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 14 км на південь від Бове.

Історія 

1 січня 2017 року Ла-Невіль-д'Омон, Ле-Делюж i Рессон-л'Аббе було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Дренн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 302,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Невіль-д'Омон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Невіль-д'Омон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза